Dylewska ist der Nachname folgender Personen:

 Izabela Dylewska (* 1968), ehemalige polnische Kanutin
 Jolanta Dylewska (* 1958), polnische Kamerafrau, Regisseurin und Drehbuchautorin